Василю́к (, ) — украинская фамилия; образована от имени Василий.

Известные носители:
 Василюк, Андрей Николаевич (род. 1987) — украинский шоссейный велогонщик.
 Василюк, Валентина Фёдоровна (1929—2007) — Герой Социалистического труда, доярка.
 Василюк, Вячеслав Яковлевич (род. 1972) — украинский актёр и телеведущий.
 Василюк, Игорь Яковлевич (1961—2014) — советский и украинский футболист.
 Василюк, Ирина Васильевна (род. 1985) — украинская футболистка.
 Василюк, Ольга Павловна (род. 1984) — украинская певица, композитор, автор песен.
 Василюк, Роман Николаевич (род. 1978) — белорусский футболист.
 Василюк, Фёдор Ефимович (1953—2017) — российский психотерапевт.